

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Głuszyna – część miasta Poznań
 Głuszyna – wieś w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Pajęczno
 Głuszyna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Klwów 
 Głuszyna – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów 
 Głuszyna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kraszewice

Miejscowość historyczna, nieistniejąca  
 Głuszyna – opuszczona osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Tychowo